Vejby kan avse

Vejby, Barkåkra socken – en by i Barkåkra socken, Ängelholms kommun 
Vejby, Gribskovs kommun – en ort i Danmark
 Vejby kyrka –  en medeltida kyrka
Vejby station – en station på Gribskovbanen
Vejby, Hjørrings kommun – en ort i Danmark
Vejby, Skive kommun – en ort i Danmark
Vejby Sogn – flera socknar i Danmark
Vejby (Danmark) –  ett danskt begrepp som syftar på mindre orter utan (som aldrig fick) järnvägsstation (dansk artikel Vejbyer i Danmark)
Vejby, Lojo - by i Lojo i Nyland

Se även
 Vejbystrand – en kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Ängelholms kommun
 Vejbyslätt – en småort i Barkåkra socken i Ängelholms kommun
 Vejby Strand – en ort i Gribskovs kommun, Danmark